Вечное дерби () — футбольное дерби Софии, столицы Болгарии, между местными клубами «Левски» и ЦСКА, самыми успешными и популярными командами в стране.

История 
Соперничество между двумя командами началось в конце 1940-х годов, когда новообразованный клуб ЦСКА стал чемпионом Болгарии в первый же год своего существования в 1948 году. Оба сезона 1948/1949 и 1950 годов закончились противостоянием двух клубов в финалах Кубка Советской Армии, при этом «Левски» в обоих случаях побеждал в дополнительное время второй переигровки, поскольку предыдущие два финальных матча заканчивались ничьими.

На протяжении многих лет, по мере того как две команды становились все более и более успешными, они также привлекали всё больше болельщиков. Столкновения между клубами и их болельщиками стали обычным делом и часто приводили к стычкам на поле и драками между фанатами.

Враждебность обоих клубов достигла своего предела 19 июня 1985 года, в финале Кубка Болгарии, проходившем тогда на стадионе Васил Левски. После ряда спорных решений арбитра напряжённая ситуация в дерби и вовсе  стала взрывоопасной. После того как футболисты «Левски» атаковали судью, на поле вспыхнула масштабная драка, что привело к беспорядкам между фанатами, а затем и в городе. 21 июня того же года Центральный комитет Болгарской коммунистической партии издал указ о роспуске обоих клубов. ЦСКА был возрождён под названием «Средец», а «Левски» — как «Витоша». Шесть футболистов (включая Христо Стоичкова и Борислава Михайлова) были пожизненно отстранены от футбола; многие другие игроки и члены тренерских штабов были дисквалифицированы на сроки от трёх месяцев до одного года. Через год решение было отменено, и футболисты смогли продолжить свои спортивные карьеры.

Болельщики

Стадионы 
В течение многих лет все матчи между «Левски» и ЦСКА проходили на нейтральном поле, в большинстве случаев на Национальном стадионе имени Василя Левски. В течение 2000-х годов клубы начали проводить матчи Вечного дерби на своих стадионах: Георгий Аспарухов and Болгарска Армия, но вскоре решили вернуть это противостояние обратно на Национальный стадион из-за его большей вместимости.

Только один раз в истории Вечного дерби он был проведён за пределами Софии: в 1991 году «Левски» выиграл четвертьфинальный поединок Кубка Болгарии со счётом 2:0, который проходил на стадионе Тунджа в Ямболе.

Результаты 

Примечание: Все матчи, которые завершились победой после дополнительного времени, представлены как победы соответствующих клубов. Все матчи, завершившиеся сериями пенальти, представлены в виде ничьих с счётом по истечении всех 120 минут.

Список матчей

Чемпионат Болгарии (1948/1949 — наст. время)

Кубок Болгарии и другие турниры

Титулы

Места клубов в чемпионате

Статистика

Крупнейшие победы

Левски 
7:1 - 23 сентября 1994
7:2 - 17 ноября 1968
5:0 - 13 мая 1998
4:0 - 16 июня 1982

ЦСКА 
5:0 - 23 сентября 1953
5:0 - 1 октября 1989
4:0 - 14 апреля 1957

Рекордсмены по матчам дерби 
35 - Манол Манолов (ЦСКА)
32 - Стефан Божков (ЦСКА)
31 - Эмил Спасов (Левски)

Лучшие бомбардиры дерби 
15 - Георгий Иванов (Levski)
14 - Наско Сираков (Левски)
12 - Павел Панов (Левски)
11 - Димитр Миланов (ЦСКА)

Рекорды посещаемости 
Самая высокая: 70 000 – 11 марта 1967, Васил Левски (Левски 1:1 ЦСКА) и 31 мая 1969, Васил Левски (Левски 1:3 ЦСКА)
Самая низкая: 8 000 – 18 ноября 1995, Васил Левски (Левски 3:1 ЦСКА) и 26 мая 2002, Болгарска Армия (ЦСКА 1:0 Левски)

Примечания

Ссылки 
 Вокруг света за 60 дерби: «Левски» — ЦСКА

Футбольные дерби
ФК ЦСКА София
ФК «Левски»
Футбол в Болгарии